Acanthonema är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Acanthonema ingår i familjen Gesneriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plisterordningen
Acanthonema